Světová skupina II představovala druhou nejvyšší úroveň Fed Cupu 2013. Hrála se 9. a 10. února 2013. Čtyři vítězné týmy – Německo, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko, postoupily do baráže o Světovou skupinu a poražení – Argentina, Belgie, Francie a Ukrajina, pak nastoupí do dubnové baráže o setrvání v této úrovni soutěže pro rok 2014.

Švýcarsko vs. Belgie

Argentina vs. Švédsko

Španělsko vs. Ukrajina

Francie vs. Německo

Reference 

Fed Cup 2013